Анимированный комикс () — разновидность комикса, объединяющая в себе элементы печатных комиксов и анимации.

Описание 
Анимированные комиксы создают, объединяя рисунки статичных цифровых комиксов с 2D или 3D-анимацией, спецэффектами, звуками, музыкой и иногда голосами за кадром. Анимированные комиксы требуют меньше затрат на производство, чем полноценные мультипликационные фильмы.
Это не анимация; это не напечатанные комиксы; это что-то другое.

История 
Одни из самых ранних примеров анимированных комиксов можно найти в независимых работах, таких как Broken Saints, который вышел в январе 2006 года.

В 2005 году компания Lionsgate выпустила анимированную версию комикса Saw: Rebirth (), один из первых примеров анимированного комикса, созданного в качестве промоакции второй части серии фильмов Пила. Первыми крупными анимированными комиксами, для описания которых впервые был использован термин «motion comic», стали адаптации Batman: Mad Love () и Watchmen (), выпущенные компанией Warner Bros., владельцем DC Comics, во время премьер фильмов Тёмный рыцарь и Хранители соответственно.

«Marvel Comics» начали производство анимированных комиксов с выпуска адаптации Astonishing X-Men и серии комиксов о Женщине-пауке.

См. также 
 Слайд-шоу

Примечания

Ссылки 
 Digital Motion Comics — ресурс, посвящённый анимированным комиксам.

Форматы комиксов